

Ferronnerie 
 Fer à cheval, bande de métal recourbée en U servant à protéger de l'usure le dessous des sabots des équidés.

Par allusion à la forme, l'expression peut aussi désigner :

Biologie 
 Fer à cheval, une plante herbacée de l'espèce Hippocrepis comosa, dans la famille des ;
 Grand rhinolophe fer à cheval, l'un des noms donnés en français à Rhinolophus ferrumequinum, une espèce de chauves-souris;
 Petit rhinolophe fer à cheval, l'un des noms donnés en français à Rhinolophus hipposideros, une espèce de chauves-souris;

Toponymes

le Fer à Cheval, en anglais , la partie canadienne des chutes du Niagara.

Sixt-Fer-à-Cheval, une commune française du département de la Haute-Savoie ;
 le cirque du Fer-à-Cheval, formation géologique de la vallée du Giffre dans le département de la Haute-Savoie ;
 la place du Fer-à-Cheval, une place publique de Toulouse, qui a donné son nom à un quartier de cette ville.

Divers 
 le fer à cheval de Smale, une transformation mathématique utilisée dans la théorie du chaos ;
 l'Arc en fer à cheval, designe en architecture un arc plein-cintre outrepassé ;
 l'orbite en fer à cheval de certains quasi-satellites ;
 le fer à cheval, un jeu d'adresse de plein air ;
 Théorie du fer à cheval, analyse politique de Jean-Pierre Faye selon laquelle les extrêmes opposés en politiques sont plus proches entre eux qu'ils sont proches du centre.

Voir aussi 
 ∩

Notes et références